Molsberger ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Molsberger (* 1956), deutscher Orthopäde
 Josef Molsberger (* 1934), deutscher Ökonom